Камно́ — деревня в Логозовской волости Псковского района Псковской области России и одноименное городище.

География 
Расположена в истоках реки Каменка в 4 км к западу от Пскова и в 3 км к северо-востоку от Неёлово.

Население

Городище 

Городище Камно расположено к северу от современной деревни Камно на реке Каменка, на полуострове, образованном двумя руслами-истоками реки. Оно имеет правильную овальную форму, с трёх сторон окружено широкими оврагами, а с напольной стороны — насыпным оборонительным валом и рвом.

Период расцвета городища приходится на VIII — X века. До упоминания Пскова в летописи жизнь здесь буквально «била ключом». В Камно, Изборске, Пскове, Рыуге, Ладоге и других местах на северо-западе Руси в VIII — IX веках получили распространение литейные формочки из известняка в результате возрождения моды на подобные украшения, выработанной в пражской культуре ранних славян на рубеже VI — VII веков. Сохранилось предание, что недалеко от Камно находились владения киевской княгини Ольги.

Первые письменные упоминания о городище в летописи относятся к 1239 году и связаны со сражением, когда псковичи крепко «избили Литву на Камне». Археологи подтвердили, что люди здесь жили до XI — XII веков, строя жильё, стойла для скота, кузницы, добывая железо из болотных руд.

В 1272 году псковский князь Тимофей Довмонт у погоста Камно разбил ливонское войско. В 1407 году здесь произошло известное «Каменское побоище» псковичей с ливонскими рыцарями.

Местность вокруг погоста Камно также богата святыми источниками: источники Двенадцати апостолов, пророка Илии и преподобного Никандра (на левом ручье-истоке реки Каменка), источник святого Георгия Победоносца.

Русская православная церковь 
В деревне находится Церковь Святого Георгия Победоносца погоста Камно, которая впервые упоминается в актах XV века. Выстроена на возвышенной площадке бывшего городища из местного камня-известняка. Перестроена в конце XVIII — нач XIX вв.: помимо основного четверика крестовокупольного храма и боковых апсид с традиционными псковскими нишами в интерьере, были добавлены центральная апсида, западный притвор с рухлядной, двухъярусная колокольня и барочная глава с барабаном. После Великой Отечественной войны был восстановлен придел преподобного Никандра Псковского (южный). К югу от храма расположена также одноглавая, квадратная в плане часовня-усыпальница (начало XX века). Вокруг — кладбище в каменной ограде. Церковь действующая (открыта с 10 часов утра). Чтимые иконы — списки с икон Божией Матери Старорусская и Знамение.

Храм связан с именем псковского святого Никандра. Рядом с церковью имеется святой источник Георгия Победоносца с оборудованной купальней. На церковном кладбище расположена могила поэта-демократа А. Н. Яхонтова: здесь было его родовое имение Камно, где он провёл свои детские годы. В 1825 году в Камно приезжал из Михайловского А. С. Пушкин.

Примечания 

Населённые пункты Псковского района